Ульмер () — німецьке прізвище.
 Андреас Ульмер (1985) — австрійський футболіст.
 Штефан Ульмер (1990) — австрійський хокеїст.

Німецькі прізвища